Indonesië
 Kejobong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kejobong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java